Elms Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elms Hotel (Kansas), NRHP-Nr. 08000644
 Elms Hotel (Missouri), NRHP-Nr. 85000648